Вылсан () или Рыул-Вылсан () — название ряда рек в Румынии:

 Вылсан — приток Арджеша.
 Вылсан — приток Шуку.